FC Bremerhaven (celým názvem: Fußballclub Bremerhaven von 1899 e. V.) byl německý fotbalový klub, který sídlil ve městě Bremerhaven. Město společně s Brémami tvoří Svobodné hanzovní město Brémy. Klub byl založen v roce 1899 jako FC Bremerhaven-Lehe, zanikl v roce 2012 po fúzi s klubem FC Sparta Bremerhaven. Klubové barvy byly černá a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Zollinlandstadion s kapacitou 3 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1889 – FC Bremerhaven-Lehe (Fußballclub Bremerhaven-Lehe)
 1919 – VfB Lehe (Verein für Bewegungsspiele Lehe von 1899 e. V.)
 1992 – FC Bremerhaven (Fußballclub Bremerhaven von 1899 e. V.)
 2012 – fúze s FC Sparta Bremerhaven ⇒ zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1991–1994: Verbandsliga Bremen
 1994–1995: Fußball-Regionalliga Nord
 1995–1999: Fußball-Oberliga Niedersachsen/Bremen
 1999–2000: Fußball-Regionalliga Nord
 2000–2001: Fußball-Oberliga Niedersachsen/Bremen
 2001–2002: Verbandsliga Bremen
 2002–2003: Fußball-Oberliga Niedersachsen/Bremen
 2003–2008: Verbandsliga Bremen
 2008–2012: Fußball-Bremen-Liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky – archiv z 9. února 2012 

Zaniklé německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1899
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2012
FC